Mohamed Halawi (né en 1977), footballeur libanais
 Naim Halawi, comédien et scénariste libanais